Язбике Тойлиева(1918 года, в ауле на территории Хивинского ханства — 23 июня 1972 года, Туркменская ССР) — звеньевая колхоза «Коммуна» Тахтинского района Ташаузской области. Герой Социалистического Труда (05.04.1948).

Биография 
В 1918 года в ауле на территории Хивинского ханства позднее посёлок Октябрьский родилась Язбике Тойлиева.

В начале коллективизации Язбике трудоустроилась в местный колхоз «Коммуна» в Тахтинском районе Ташаузской области.

Позже возглавила звено полеводов. В 1947 году звено получило высокий урожай хлопка 90,16 центнера с гектара на площади 3 гектара.

За высокие показатели в сельскохозяйственной работе и высокий урожай хлопка была удостоена звания Герой Социалистического Труда и награждена Орденом Ленина.

В дальнейшем её звено оставалось на передовых позициях по сбору урожая хлопка, а сама труженица дважды награждена медалью «За трудовую доблесть».

Умерла 23 июня 1972 года.

Награды 
Имеет следующие награды:
 Герой Социалистического Труда (05.04.1948)
 Орден Ленина (1948)
 Медаль «За трудовую доблесть» (11.06.1949)
 Медаль «За трудовую доблесть» (30.06.1950)

Примечания 

Умершие в Туркменистане